Iulia se poate referi la:

 prenumele, vezi Iuliana
 Iulia, Tulcea, sat în comuna Izvoarele